Distretto di San Juan Bautista – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di San Juan Bautista – distretto del Perù nella regione di Ica
Distretto di San Juan Bautista – distretto del Perù nella regione di Loreto